Hiszpańska Formuła 3 Sezon 2002  – drugi sezon od utworzenia Hiszpańskiej Formuły 3. Rozpoczął się 7 kwietnia na torze Circuito de Albacete, a zakończył 10 listopada na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Hiszpan Marcel Costa, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Racing Engineering.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja zespołów

Linki zewnętrzne 
 

2002 w sportach motorowych
Sezony Euroformula Open Championship